Scheck es un apellido alemán. Proviene de la aplicación de un apodo ocupacional metonímico; de un fabricante de chaqueta y también de un armero.

Referencias 

Apellidos alemanes
Apellidos judíos